PYH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Puerto Ayacucho (Venezuela)